{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (86001) - || 1999 JE80 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86002) - || 1999 JW85 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86003) - || 1999 JO86 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86004) - || 1999 JT86 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86005) - || 1999 JP87 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86006) - || 1999 JS87 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86007) - || 1999 JO90 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86008) - || 1999 JQ91 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86009) - || 1999 JW93 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86010) - || 1999 JS94 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86011) - || 1999 JU94 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86012) - || 1999 JG97 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86013) - || 1999 JX98 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86014) - || 1999 JE99 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86015) - || 1999 JN99 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86016) - || 1999 JK100 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86017) - || 1999 JA101 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86018) - || 1999 JH115 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86019) - || 1999 JG127 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86020) - || 1999 JP128 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86021) - || 1999 KQ4 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86022) - || 1999 KJ14 || 18 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86023) - || 1999 KT18 || 22 maart 1999 || McGraw-Hill || J. W. Parker
|-
| (86024) - || 1999 LW3 || 7 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86025) - || 1999 LX3 || 9 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86026) - || 1999 LQ6 || 7 juni 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86027) - || 1999 LL13 || 9 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86028) - || 1999 LR19 || 9 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86029) - || 1999 LV32 || 8 juni 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86030) - || 1999 NS1 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86031) - || 1999 NR2 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86032) - || 1999 NK5 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86033) - || 1999 ND8 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86034) - || 1999 NU9 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86035) - || 1999 NH28 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86036) - || 1999 NS33 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86037) - || 1999 NN37 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86038) - || 1999 NY38 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86039) - || 1999 NC43 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86040) - || 1999 NU43 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86041) - || 1999 NN56 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86042) - || 1999 NH65 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86043) Cévennes || 1999 OE || 16 juli 1999 || Pises || Pises
|-
| (86044) - || 1999 OD2 || 22 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86045) - || 1999 ON2 || 22 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86046) - || 1999 OY2 || 22 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86047) - || 1999 OY3 || 18 juli 1999 || Mauna Kea || Mauna Kea
|-
| (86048) - || 1999 PP1 || 9 augustus 1999 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (86049) - || 1999 PH4 || 13 augustus 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (86050) - || 1999 PG8 || 12 augustus 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86051) - || 1999 QB2 || 22 augustus 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (86052) - || 1999 RM2 || 4 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86053) - || 1999 RY4 || 3 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86054) - || 1999 RH11 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86055) - || 1999 RO12 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86056) - || 1999 RE14 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86057) - || 1999 RV14 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86058) - || 1999 RO15 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86059) - || 1999 RX15 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86060) - || 1999 RO18 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86061) - || 1999 RT19 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86062) - || 1999 RJ20 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86063) - || 1999 RK25 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86064) - || 1999 RP26 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86065) - || 1999 RO27 || 7 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (86066) - || 1999 RR27 || 8 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (86067) - || 1999 RM28 || 3 september 1999 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (86068) - || 1999 RL30 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86069) - || 1999 RO32 || 9 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (86070) - || 1999 RZ43 || 15 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (86071) - || 1999 RR45 || 8 september 1999 || Ukkle || T. Pauwels
|-
| (86072) - || 1999 RW45 || 12 september 1999 || Úpice || L. Vyskocil
|-
| (86073) - || 1999 RX51 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86074) - || 1999 RA57 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86075) - || 1999 RJ58 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86076) - || 1999 RD65 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86077) - || 1999 RA67 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86078) - || 1999 RS67 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86079) - || 1999 RK70 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86080) - || 1999 RJ71 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86081) - || 1999 RN73 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86082) - || 1999 RA74 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86083) - || 1999 RC74 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86084) - || 1999 RJ75 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86085) - || 1999 RW80 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86086) - || 1999 RR81 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86087) - || 1999 RZ86 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86088) - || 1999 RR88 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86089) - || 1999 RN89 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86090) - || 1999 RT90 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86091) - || 1999 RF92 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86092) - || 1999 RW94 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86093) - || 1999 RZ95 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86094) - || 1999 RW100 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86095) - || 1999 RZ100 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86096) - || 1999 RB103 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86097) - || 1999 RC104 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86098) - || 1999 RL105 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86099) - || 1999 RO106 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86100) - || 1999 RH107 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten